In 2007 werd het 67ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 11 maart tot 10 juni. Ríver werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui